

Желіхув — село в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Желіхув — село в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Желіхув — село в гміні Цединя Грифінського повіту Західнопоморського воєводства